Fietssnelweg F104 van Aarschot naar Lier in België
 Lockheed F-104 Starfighter, gevechtsvliegtuig